Опанец — название населённых пунктов в Болгарии:

 Опанец — село в Добричской области. 
 Опанец — село в Плевенской области.